Wyndham (Virginia), een plaats in Virginia, Verenigde Staten
 Wyndham (West-Australië), een plaats in West-Australië, Australië
 Wyndham (Nieuw-Zuid-Wales), een plaats in Nieuw-Zuid-Wales, Australië
 Wyndham (LGA), een local government area in Victoria, Australië
 Wyndham Worldwide, het moederbedrijf van Landal GreenParks